Виља дел Рио има више значења:

 Виља дел Рио (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виља дел Рио (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Виља дел Рио (Сан Себастијан Тлакотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Виља дел Рио (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику